Тендзі Нодзокі (,  16 лютого 1950), більш відомий під сценічним ім'ям Кадзукі Томокава () — японський музикант, активний на японській музичній сцені з початку 1970-х років. Його музику використовували у фільмах культових режисерів Такасі Мііке та Кодзі Вакамацу, а також особисто він з'являється у фільмі Мійке Ізо (2004).

Японський поет Сатору Нозокі — його брат.

Дискографія 

 Yatto Ichi Mai Me (English title: Finally First Album), 1975
 Nikusei (English title: Human Voice), 1976
 Senbazuru Wo Kuchini Kuwaeta Hibi, 1977
 Ore no Uchi de Nariyamanai Uta (English title: Poems That Won't Stop Crying From Within Me), 1978
 Inu — Tomokawa Kazuki Akita Konsaato Raibu (English title: Dog — Akita Concert Live), 1979
 Sakura No Kuni No Chiru Naka O''' (English title: Within the Country of Falling Cherry Blossoms), 1980
 Umi shizuka, koe wa yami (English title: Sea Is Silent, Voice/Soul Is Suffering), 1981
 Muzan No Bi (English title: Beauty Without Mercy), 1986
 Hanabana no kashitsu (English title: Fault of Flowers), 1993
 Live Manda-La Special, 1994
 Maboroshi to asobu (English title: Playing with Phantoms), 1994
 Hitori Bon-Odori (English title: Dance A Bonodori Alone), 1995
 GO-EN: Live In Nihon Seinenkan, concert with Kan Mikami 1995
 Shibuya Apia Document, 1995 (Live)
 Zeiniku No Asa (English title: Fat in The Morning Light), 1996
 Hoshi no Process (English title: The Process of Stars), 1998 (Compilation)
 Yume Wa Hibi Genki Ni Shinde Yuku (English title: Dreams Die Blithefully Day By Day), 1998
 Sora no Sakana (English title: Sky Fish), 1999
 Akai Polyan (English title: Red Polyanthus), 2000
 Elise no me (English title: The Eyes of Elise), 2001
 Kenshin no Ichigeki (English title: A Blow By Kenshin), 2002
 Box, 2003, a boxset of Tomokawa's previous albums, including 3 bonus CDs of unreleased material (a compilation of his three first albums, Works of Chuya Nakahara and Satoru).
 Pistol — Shibuya Apia Live 2003 DVD, 2004
 Itsuka tooku o miteita, 2004 (Compilation with re-recorded and unreleased songs, including «Pistol», from Izo)
 Golden Best, 2004
 Satoru, 2005
 Live 2005 Osaka Banana Hall, 2005
 Nakahara Chuya Sakuhinnshu (English title: Works of Chuya Nakahara), 2006 (including the same tracks as on Ore no Uchide Nariymanai Uta, but with rearranged music)
 Blue Water, Red Water, 2008
 A Bumpkin's Empty Bravado, 2009
 Blue Ice Pick, 2010
 Vengeance Bourbon, 2014
 Gleaming Crayon'', 2016

Посилання 

 Офіційна сторінка Казукі Томокава
 
 Сторінка Discogs 

Музиканти Японії
Поети Японії
Народились 1950